Tublje pri Hrpeljah (it. Tubliano) – frazione del comune sloveno di Erpelle-Cosina
 Tublje pri Komnu (it. Tuble di Boriano) – frazione del comune sloveno di Sesana